Belagerung von Seringapatam steht für:

 Belagerung von Seringapatam (1792)
 Belagerung von Seringapatam (1799)